Latisha Chan och Ivan Dodig var regerande mästare och de lyckades försvara sin titel efter att ha besegrat Gabriela Dabrowski och Mate Pavić med 6–1, 7–6(7–5) i finalen.

Seedning 

  Nicole Melichar /  Bruno Soares (Semifinal)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (Final)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (Drog sig ur)
  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer (Första omgången)
  Zhang Shuai /  John Peers (Kvartsfinal)
  Chan Hao-ching /  Oliver Marach (Kvartsfinal)
  Alicja Rosolska /  Nikola Mektić (Kvartsfinal)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (Andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Undre halvan

Slutspel

Referenser
Lottning

Noter

Franska öppna 2019
Franska öppna 2019 – Mixed dubbel
Franska öppna 2019 – Mixed dubbel